Miejscowości w Portoryko:
 Adjuntas – miejscowość w gminie Adjuntas
Gminy w Portoryko:
 gmina Adjuntas (ang. Adjuntas Municipio) w Portoryko